

4-й полк драгунів (Австро-Угорщина) — полк кавалерії, що існував до 1918 року.

4-й артилерійський полк (Болгарія) — формування Сухопутних військ Болгарії

Російська імперія 
 4-й Харківський уланський полк — полк кавалерії, що існував під цією назвою у 1864-1882 і  у 1907-1918 роках.
 4-й гусарський Маріупольський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії. Під час Наполеонівських війн: Маріупольський гусарський полк.

4-й полк охорони особливо важливих державних об'єктів (Україна) — формування Національна гвардія України з  Павлограда.